Gundekar ist der Name folgender Personen:

 Gundekar I. (Eichstätt) (auch: Gunzo; † 1019), von 1015 (?) bis 1019 Fürstbischof von Eichstätt 
 Gundekar II. (auch: Gunzo; 1019–1075), von 1057 bis 1075 Bischof von Eichstätt; wird als Seliger verehrt, obwohl nie eine offizielle Seligsprechung erfolgte

Siehe auch:
 Gunzo